Phyllocnema är ett släkte av skalbaggar. Phyllocnema ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Phyllocnema